La First Division 1898-1899 è stata l'11ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 1º settembre 1898 e il 29 aprile 1899 e concluso con la vittoria dell', al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Steve Bloomer () con 23 reti.

Stagione
A partire da questa stagione la Football Association istituì un meccanismo di promozione-retrocessione differente dai test-match utilizzati in passato. Si decise la retrocessione automatica delle ultime due squadre della First Division e la promozione delle prime due classificate della Second Division, onde evitare possibili accuse di combine.

Prima dell'inizio del campionato fu deciso anche l'aumento delle squadre da 16 a 18 mediante l'ammissione delle squadre retrocesse dopo i polemici play-off 1897-1898:  e .

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division 1899-1900.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 

1º settembre 1898

3 settembre 1898

5 settembre 1898

10 settembre 1898

12 settembre 1898

17 settembre 1898

19 settembre 1898

24 settembre 1898

26 settembre 1898

1º ottobre 1898

3 ottobre 1898

6 ottobre 1898

8 ottobre 1898

15 ottobre 1898

22 ottobre 1898

29 ottobre 1898

5 novembre 1898

7 novembre 1898

12 novembre 1898

14 novembre 1898

19 novembre 1898

26 novembre 1898

3 dicembre 1898

10 dicembre 1898

17 dicembre 1898

24 dicembre 1898

24 dicembre 1898

26 dicembre 1898

27 dicembre 1898

31 dicembre 1898

2 gennaio 1899

3 gennaio 1899

7 gennaio 1899

14 gennaio 1899

21 gennaio 1899

4 febbraio 1899

14 febbraio 1899

18 febbraio 1899

25 febbraio 1899

4 marzo 1899

6 marzo 1899

9 marzo 1899

11 marzo 1899

13 marzo 1899

14 marzo 1899

18 marzo 1899

20 marzo 1899

25 marzo 1899

27 marzo 1899

31 marzo 1899

1º aprile 1899

3 aprile 1899

4 aprile 1899

8 aprile 1899

15 aprile 1899

17 aprile 1899

20 aprile 1899

22 aprile 1899

24 aprile 1899

29 aprile 1899

Statistiche

Squadra

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Aston Villa e Liverpool (19)
 Minor numero di sconfitte: Aston Villa (8)
 Migliore attacco: Aston Villa (76 reti segnate)
 Miglior difesa: Liverpool (33 reti subite)
 Maggior numero di pareggi: Notts County (13)
 Minor numero di pareggi: Liverpool (5)
 Maggior numero di sconfitte: Bolton e Sheffield United (18)
 Minor numero di vittorie: Sheffield United (7)
 Peggior attacco: Sheffield United (32 reti segnate)
 Peggior difesa: Sheffield United (62 reti subite)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Second Division 1898-1899
 FA Cup 1898-1899

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1898
Calcio nel 1899
1899